Alain Chouet (1946-), officier de renseignement français
 Jean-Robert Chouet (1642-1731), physicien et personnalité politique genevoise